Hoffmann Pál (1614–1659) püspök
 Hoffmann Pál (1830–1907) jogász
 Hoffmann Pál (?) albertfalvai helytörténész

Hoffman Pál
 Hoffman Pál (1948) politikus, országgyűlési képviselő (2010–2014), kézilabdázó